Адмирал Хиппер — тяжелый крейсер ВМС гитлеровской Германии, первый из пяти («Blucher», «Prinz Eugen», «Seydlitz», «Lutzow») тяжелых крейсеров.
 Адмирал Хиппер — тип тяжёлых крейсеров Кригсмарине времён Второй мировой войны.

См. также 
 Хиппер, Франц фон (1863—1932) — адмирал германского флота.